Wolfgang Sorge ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Sorge (Journalist) (1891–1941), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Wolfgang Sorge (Eishockeyfunktionär) (* 1948), deutscher Eishockeyfunktionär